Los Cerros puede referirse a:
 Cerros de Alcalá, Monte de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid situado en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid - España).
 Los Cerros (Madrid), desarrollo urbanístico en Madrid (Comunidad de Madrid - España).
 Los Cerros (Talcahuano), sector perteneciente a la Comuna de Talcahuano y comuna chilena homónima.
 Los Cerros de Paja, un corregimiento del distrito de Los Pozos en la provincia de Herrera, República de Panamá.
 Los Cerros de San Juan, una localidad uruguaya ubicada en el departamento de Colonia.